«Highway Don’t Care» (Шоссе наплевать) — песня американских кантри-исполнителей Тима Макгро и Тейлор Свифт с участием гитариста Кита Урбан, которая вышла на студийном альбоме Макгро Two Lanes of Freedom (2013). Песня была написана Mark Irwin, Josh Kear, Brad Warren и Brett Warren, а сопродюсером Тима Макгро стал Байрон Гэллимор. Свои партии для сингла Тим и Тейлор записывали отдельно, но они всё же трижды исполняли её вместе как трио, в том числе на церемонии ACM Awards 2013 года. Песня получила множество наград и номинаций, включая American Country Awards, Country Music Association Awards, BMI Country Awards и другие.

История 
«Highway Don’t Care» дебютировал 23 февраля 2013 года на № 13 в американском кантри-чарте Billboard Hot Country Songs и на № 43 в радиоэфирном Billboard Country Airplay. Он также дебютировал на № 59 в американском мультиформатном хит-параде Billboard Hot 100, на № 23 в канадском Canadian Hot 100 и на № 1 в цифровом кантри-чарте Billboard Country Digital Songs с тиражом 86,000 загрузок в неделю, начавшуюся 13 февраля.

Песня получила 3 награды American Country Awards в категориях Song of the Year (Songwriters Award), Collaborative Single of the Year и Collaborative Video of the Year, 2 награды BMI Country Awards в категориях Publisher of the Year и Country Awards Top 50 Songs (2014), получила номинацию на премию Грэмми в категории Премия «Грэмми» за лучшее кантри-исполнение дуэтом или группой (2014), номинацию Academy of Country Music Awards в категории Video Of The Year (2013), 2 номинации CMT Music Awards в категориях Collaborative Video of the Year и Video of the Year (2014), выиграла 2 премии из 3 номинаций на премию Country Music Association Awards в категориях Music Video of the Year и Musical Event of the Year (третьей номинацией была Single of the Year; 2013).

Награды и номинации

Чарты и сертификации

Итоговые годовые чарты

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2013 года
Песни на английском языке
Песни Тейлор Свифт
Синглы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Кантри-баллады
Синглы, возглавлявшие Billboard Country Airplay
Синглы Big Machine Records
Песни Тима Макгро
Песни, спродюсированные Байроном Гэллимором
Песни, спродюсированные Тимом Макгро